Europoort Utility Partners is een utility bedrijf op het terrein van Indorama Europoort te Rotterdam-Europoort. De eigenaren van het bedrijf waren Eneco (50%) en Air Products (50%).
De operationele zaken werd door personeel van Air Products uitgevoerd. De elektriciteit die niet op de locatie gebruikt wordt, wordt aan het landelijk elektriciteitsnet geleverd door Eneco.
De installatie is in gebruik genomen in 1997 toen op de locatie door Indorama (voorheen Eastman) begonnen werd met productie van Tereftaalzuur (PTA) en polyethyleentereftalaat (pet).

De installatie bestaat uit:
 gasgestookte CoGen, met een General Electric LM2500 gasturbine, welke 24 MW kan opwekken. De 40 Bar stoom wordt aan Indorama geleverd voor productie van PTA en Polyethyleentereftalaat.
 aardgasgestookte hulpketel, welke 40 bar stoom kan opwekken, als de CoGen uit bedrijf is.
 waste gas expander, welke 3 kW kan opwekken uit het drukverlagen van restgassen van het oxidatieproces van para-xyleen naar PTA.
 gedemineraliseerd water installatie met harsfilters.
 gesloten koelwatercircuit, middels totaal 6 cellen koeltoren.
 main air compressor, welke de lucht (rond de 8 bar) levert voor het oxidatieproces in de PTA. De elektromotor trekt hiervoor ongeveer 20 MW. Tevens betrekt men van hier de instrumentlucht.

In 2010 is de samenwerking beëindigd, Indorama heeft de complete installatie van Eneco en Air Products overgenomen en onder eigen beheer voortgezet. 

Nederlands bedrijf